Dans l‘univers de Saint Seiya,  est un des douze Chevaliers d'Or. D‘origine indienne, il est le Chevalier de la constellation de la Vierge et gardien de la sixième maison du Zodiaque.

Chevalier saint 

Il est surnommé « l'homme le plus proche de Dieu » et est plusieurs fois désigné comme la réincarnation du Bouddha historique. Son nom est un diminutif de Shakyamuni, équivalent de Śākyamuni en sanscrit, voulant dire « sage du clan Śākya », surnom du Bouddha historique Siddharta Gautama.

C'est l'un des plus puissants chevaliers d'or, possédant en outre des dons télékinétiques rivalisant avec ceux du chevalier d'or Mu du Bélier. Afin de conserver et accroître son cosmos, il garde toujours les yeux fermés. Quand il les ouvre, c'est généralement pour utiliser sa technique ultime du "Trésor du Ciel", qui consiste à provoquer une surcharge de cosmos lui permettant de rapidement supprimer un à un les cinq sens de ses adversaires.

Il semble assumer les fonctions de conseiller auprès du Grand Pope, ou tout du moins d'interlocuteur sur les grandes questions préoccupant le Sanctuaire, notamment l‘invasion des Titans et la résurrection de Cronos. Il n'est cependant pas clairement déterminé s'il était au courant de la traîtrise de Saga : son sens de la justice étant que tant que la Justice œuvre pour le bien, peu importe qui la détient. Il s'est manifestement montré incapable de déceler la part maléfique de Saga au long de toutes ces années, et lui est donc resté fidèle jusqu'à la bataille du Sanctuaire pendant laquelle Ikki l'a forcé à voir la vérité.

Pendant l'épisode Hadès, après avoir exterminé une troupe de Spectres d'Hadès, il intercepte les trois renégats Saga, Camus et Shura. Il les force à utiliser sur lui l'attaque interdite : lAthena Exclamation. En les laissant lui porter ce coup fatal, il comprend que les trois chevaliers cachent en fait un état de souffrance extrême et œuvrent toujours pour Athéna. Il écrit alors un dernier message à Athéna lui indiquant qu'elle doit se rendre vivante dans le monde des enfers. Maîtrisant le huitième sens, il arrive vivant aux enfers et sert de garde du corps à Athéna jusqu'au mur des lamentations.

Next Dimension
Shaka apparaît comme un esprit dans le manga sequel et prequel à la série originale, Saint Seiya: Next Dimension. Il se heurte à son prédécesseur Shijima de la Vierge, pour sauver la vie de Shun et Tenma. À la fin d'un duel difficile, Shijima surmonte la sixième maison de la Vierge, tandis que l'esprit de Shaka retourne au Nirvana. Shaka est déclaré comme le plus puissant Gold Saint de la Vierge de tous les temps. Il nomme également Shun comme son futur héritier.

 L'épisode G 

Dans la saga de l‘épisode G, nous apprenons que Shaka fut l‘un des Chevaliers d'Or chargés à cette époque par le Grand Pope (qui n‘était autre que Saga) d‘exécuter Aiolos, le Chevalier d'Or du Sagittaire, accusé alors de rébellion et de tentative de déicide envers la jeune Athéna.

Ceci lui vaudra alors une profonde rancœur de Aiolia, rancœur que ce dernier nourrira d‘ailleurs envers quasiment tous les autres Chevaliers d'Or.
Toutefois, Shaka n‘hésitera pas à protéger Aiolia après que ce dernier aura risqué sa vie pour le protéger contre l‘attaque du titan Coeos et sera devenu ensuite la cible des géants Bronté Mélas et Anemos Leukotès que Shaka éliminera d'ailleurs très facilement.

 Armure 

L‘armure de la Vierge représente la constellation de la Vierge.

 Techniques 

 Le Trésor du Ciel (Tenbu Hôrin, littéralement : La Danse des Cercles Célèstes) : Prive un à un le ou les adversaires de leurs 5 sens.
 Le Trésor du ciel (Tenbu Hôrin) est également capable de priver l'adversaire de son .(episodes 58 du sanctuaire)
 Le Châtiment du Ciel (Tenma Kôfuku, littéralement : La Capitulation de Tenma)
 Les Six Mondes de la Métempsycose (Rikû Dô Rin Ne)
 Trésor du Ciel, libère les Esprits du Mal (Tenkû Haja Chimimôryô)

Notes  Dans la version française, le Trésor du ciel et le Châtiment du Ciel sont inversés dans la partie Hadès (manga et anime). Le Châtiment du Ciel est appelé « Châtiment Démoniaque » dans la version française du jeu vidéo. 

 Ôm n‘est pas une technique de combat à proprement parler, mais une invocation lui permettant de concentrer son cosmos. Dans le même genre, Kân est une invocation défensive qui permet à Shaka de s'entourer d'un bouclier d'énergie. 
 Tenpô Rinin (Mudra de la rotation de la roue de la loi) permet à Shaka d‘ôter le doute en lui avant d‘engager un combat.
 Maîtrise des dimensions, à la fin de la partie sanctuaire, on apprend de la bouche de Mû que Shaka peut revenir de n'importe quelle dimension.
 Téléportation compte tenu de la façon dont il esquive Excalibur dans les OAV, il semblerait que Shaka puisse se téléporter. Cela est moins clair dans le manga, toutefois l‘esquive ne diffère graphiquement que peu de celle de Mû.
 Illusions Shaka en utilise lors de son combat contre Ikki. Dans la partie Hadès, il projette une illusion dans la maison du Cancer afin de ralentir la progression des renégats.Ungyo''':la lumière de l'origine de l'Univers. (Utilisé dans  Next Dimension ).
 Voix 

Dans la version japonaise, Shaka fut doublé par Yūji Mitsuya (Shaka adulte) et Akemi Satô (Shaka jeune).

Dans la version française, la voix de Shaka dans la série d'origine fut notamment celle d'Éric Legrand (épisodes 52 et 56 à 59) mais il y a eu également Marc François (épisodes 41, 72 et 73 ainsi que le film Lucifer) et Serge Bourrier (épisode 55). Dans le jeu sorti sur la PS2, c‘est Nessym Guetat qui joua le rôle de Shaka. Enfin dans les OAV du chapitre Hadès, c‘est Thierry Janssen qui reprend le rôle adulte dans la première partie (Le Sanctuaire) avant de laisser sa place à Frédéric Popovic, tandis que David Scarpuzza jouait Shaka jeune.

Pour le cas particulier du film Les Chevaliers du Zodiaque : La Légende du Sanctuaire'', qui dispose de sa propre continuité, le rôle a été confié à Mitsuaki Madono en VO et à un comédien non crédité en VF. 

Chevaliers d'Or
Bouddhiste de fiction

en:Virgo Shaka
pt:Anexo:Lista de Cavaleiros de Atena#Cavaleiros de Ouro